Der schwedische Fußballpokal der Frauen (schwedisch: Svenska Cupen) ist der nationale Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften im schwedischen Frauenfußball und wird seit 1981 ausgespielt. Rekordsieger mit sechs Erfolgen ist Öxabäck IF und der aktuelle Titelträger 2022 heißt FC Rosengård.

Bisherige Endspiele

Rekordsieger

Siehe auch 
 Damallsvenskan

Weblinks 
 Svenska Cupens finaler 1981– (schwedisch)

Einzelnachweise 

Pokal #Frauen
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften